Ма̀ркос Драгу̀мис () е гръцки революционер, участник в Гръцкото въстание (1821 - 1830) и политик, основател на видния род Драгумис.

Биография 
Маркос Драгумис е роден в 1770 година в западномакедонската костурска гръцка паланка Богатско (Вогацико), тогава в Османската империя, днес в Гърция, в семейството на Атанасиос Драгумис. Още като малък заминава за Цариград, а според някои източници е роден в Цариград в семейство от Богатско. Учи в училището в Арнауткьой в Цариград и става секретар на молдовските господари Константинос Ипсилантис и Скарлат Калимахи. В 1805 е назачен за губернатор на Егейските острови, а по-късно преподава в Цариград.

В 1812 година се връща в Молдова като секретар на княз Йоан Караджа. Става член на гръцката революционна организация Филики Етерия в 1820 година. По време на Гръцкото въстание Драгумис взима дейно участие в организацията на новопоявилата се гръцка държава. Драгумис представлява Македония в Националното събрание в Тризина през март-май 1927 година.

Автор е на някои ръкописи от филологическо и богословско естество:

 Επιτομή δογματικής Θεολογίας;
 Κείμενα Θουκυδίδη και Συνέσιου με κριτικές παρατηρήσεις;
 Ερμηνεία λέξεων και μάλιστα συνωνύμων;
 Γραμματική και κανόνες συντάξεως των δοκιμοτέρων συγγραφέων.

Драгумис се жени за Зои Софиану-Делияни и има двама сина – Йоанис и Николаос. Негов правнук е министър-председателят на Гърция Стефанос Драгумис, а праправнук дипломатът Йон Драгумис.

Родословно дърво

Източници 
 Marc Terrades, Le Drame de l'hellénisme. Ion Dragoumis (1878-1920) et la question nationale en Grèce au début du XXe siècle., L'Harmattan, 2005. ISBN 2-7475-7788-0

Външни препратки 
  Биографии на членовете на фамилията Драгумис

Бележки 

Гръцки революционери
Гръцки политици
Македонски гърци
Маркос Драгумис
Родени в Богатско
Починали в Атина
Членове на Филики Етерия